

Округа Западной Бенгалии в алфавитном порядке

Примечания